Johan Elers kan syfta på:

* Johan Elers (1694–1750), svensk borgmästare och riksdagsman
 Johan Elers (1730–1813), svensk poet och topograf
 Johan Elers (1758–1831), svensk borgmästare och riksdagsman